Maud Tabachnik, une écrivaine française (1938).
 Michel Tabachnik, un chef d'orchestre et compositeur suisse (1942).